Patriotenbewegung steht für:
 Patriotten (Niederlande, Mitte des 18. Jhd.)
 Christliche Bayerische Volkspartei – Bayerische Patriotenbewegung (Bayern, 1975–1988)
 Patriot Movement (Vereinigte Staaten, 1990er bzw. 2008–heute)